MN, Mn eller mn kan avse: 

 MN – landskod enligt [SO 3166 för Mongoliet
 .mn – nationell toppdomän för Mongoliet
 MN – förkortning för delstaten Minnesota
 Mn – kemiskt tecken för Mangan
 MN – meganewton, se Newton (enhet) 
 mN  – millinewton, se Newton (enhet)